ISO 3166-2:AE — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Объединённым Арабским Эмиратам. Стандарт охватывает 7 эмиратов ОАЕ. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для ОАЕ - AE и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия эмирата. Геокоды эмиратов Объединённых Арабских Эмиратов являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AE, присвоенного ОАЕ в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Объединённых Арабских Эмиратов 
Геокоды 7 эмиратов административно-территориального деления ОАЭ.

Геокоды пограничных Объединённым Арабским Эмиратам государств 
 Саудовская Аравия — ISO 3166-2:SA (на западе, на юге),
 Оман — ISO 3166-2:OM (на юго-востоке),
 Катар — ISO 3166-2:QA (на северо-западе (морская граница)),
 Иран — ISO 3166-2:IR (на севере, на северо-востоке (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Объединённых Арабских Эмиратов

Ссылки 
 Геокоды Объединённых Арабских Эмиратов 

2:AE